Mit Sieben Schwestern (engl.: Seven Sisters), werden folgende Objekte, Mythen oder Personen bezeichnet:

Mythologie:
 Nymphen der griechischen Mythologie, siehe Plejaden (Mythologie)
 ein Mythos der „Sieben Wassernymphen“ in der Traumzeit der Aborigines, siehe Seven Sisters (Traumzeit)

Astronomie:
 der Sternhaufen der Plejaden

Botanik:
 eine Gartenrose, siehe Seven Sisters (Rose)

Berge:
 eine Bergkette im Süden der norwegischen Gemeinde Sandnessjøen mit sieben Gipfeln, siehe Sieben Schwestern (Berg)
 eine Folge von sieben Kreidefelsen in Sussex (England), siehe Seven Sisters (Sussex)

Wasserfälle:
 sieben Wasserfälle im Geirangerfjord, norwegisch: De syv søstrene, siehe Sieben Schwestern (Wasserfall)
 Seven Sisters Waterfalls, Grenada

Gebäude:
 sieben Wolkenkratzer im Zuckerbäckerstil in Moskau, siehe Sieben Schwestern (Moskau)
 ein Bahnhof und eine U-Bahn-Station in London, siehe Bahnhof Seven Sisters

Wirtschaft:
 die sieben Ölkonzerne, die den Öl-Weltmarkt beherrschten (BP, Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf und Shell), siehe Seven Sisters (Ölkonzerne)

Ausbildungsinstitutionen:
 eine Gruppe von Frauencolleges, siehe Seven Sisters (Colleges)

Ortschaften:
 eine Stadt in den Vereinigten Staaten, siehe Seven Sisters (Texas)
 ein Dorf und eine Community im britischen Neath Port Talbot County Borough, siehe Seven Sisters (Wales)

Siehe auch
 Nordostindien („Sieben Schwesterstaaten“)